Damernas individuella tävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016 arrangerades mellan den 5 och 11 augusti 2016 på Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Rankningsomgången skedde den 5 augusti, därefter avgjordes de första och andra omgångarna mellan 8 och 10 augusti. Kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen hölls den 11 augusti.

Medaljörer

|-
| width="200px" | Individuellt
| width="200px" colspan="2" |
| width="200px" colspan="2" |
| width="200px" colspan="2" |
|}

Rekord
Dessa var de rekord som gällde innan genomförandet av tävlingen.

Rankningsomgång med 72 pilar

Rankningsomgång

Rankningsomgången för damerna avgjordes mellan 13:00 och 18:00 den 5 augusti 2016 (lokal tid). Denna omgång låg till grund för de inbördes mötena i huvudtävlingen.

Huvudtävling
Huvudtävlingen bestod av 64 bågskyttar i en utslagsturnering där vinnaren gick vidare till nästa steg. Vinnarna i semifinalerna möttes i en final om guldet, förlorarna i dito gjorde upp om bronset.

Slutspel

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Referenser

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016